Карл Эдуард Бартош (; ,  — , ) — немецкий дирижёр, композитор и органист.

В 1887—1895 гг. учился в городской музыкальной школе, в том числе у Отто Китцлера. В 1896—1898 гг, дирижёр городского театра в Брно. В 1904—1906 гг. дирижёр в Гейдельберге. С 1906 г. в Мангейме, до 1908 г. дирижёр в Национальном театре, в 1908 г. музыкальный руководитель мангеймской синагоги, затем преимущественно работал как хормейстер.

Автор вокальных и хоровых сочинений. Наиболее известное сочинение — «Юная дева» () для мужского хора, оркестра и органа.

Ссылки 
 Bartosch, Karl // Český hudební slovník osob a institucí

Дирижёры Германии
Академические музыканты Германии